Дави́д Льво́вич Ру́дман () — советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер СССР по борьбе дзюдо и самбо.

Биография 
Воспитанник заслуженного тренера СССР Николая Петрова.

Один из первых чемпионов мира по самбо (1973). Шестикратный чемпион СССР по самбо в личном зачёте. Двукратный чемпион Европы по дзюдо.

Основатель и почётный президент Центра спорта и образования «Самбо-70», подготовившего чемпионов России и Европы в области боевых единоборств.

С конца 1990-х годов жил в США.

Скончался 8 февраля 2022 года на 79-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

Ученики 

 Заслуженный мастер спорта по самбо, трёхкратный чемпион мира по самбо В. В. Астахов;
 Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, двукратный чемпион мира по самбо С. Р. Балачинский;
 Мастер спорта международного класса по самбо М. Ю. Чистов;
 Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, чемпион мира по самбо А. В. Сидоров;
 Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо трёхкратный чемпион мира по самбо И. И. Куринной;
 Мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, заслуженный тренер России С. Н. Лукашов;
 Заслуженный тренер России, судья международной категории по самбо А. Н. Филиппов.

Книги 
 Рудман Д. Л. Самбо (1979)
 Рудман Д. Л. Самбо. Техника борьбы лёжа. Нападение. (1982)
 Рудман Д. Л. Самбо. Техника борьбы лёжа. Защита. (1983)
 Рудман Д. Л. Самбо. Азбука спорта. (1985)
 Рудман Д. Л. Самбо (2000)
 Рудман Д. Л. Самозащита без оружия от Виктора Спиридонова до Владимира Путина (2003)
 Рудман Д. Л. Самбо. Настольная книга будущих чемпионов (2007)
 Рудман Д. Л., К. Троянов Самбо. 1000 болевых приёмов. Книга 1 (2010) ISBN 5-04-056091-5, ISBN 978-5-04-056091-2
 Рудман Д. Л., К. Троянов Самбо. 1000 болевых приёмов. Книга 2 ISBN 5-04-056092-3, ISBN 978-5-04-056092-9

Примечания

Ссылки 
 Сайт Давида Рудмана
 Радиостанция ЭХО МОСКВЫ. Давид Рудман
 Борьба САМБО — МАСТЕРА — Р — Рудман Давид Львович
 Краткая биография на сайте sambo-70.ru
 Учебный Фильм 1987 г. «Самбо. Обучение технике борьбы лёжа.» (Опубликован на сайте Медиацентра Российского Государственного Университета Физической Культуры, Спорта, Молодёжи и Туризма (ГЦОЛИФК) 
 

Выпускники Самарского архитектурно-строительного университета
Самбисты по алфавиту
Чемпионы СССР по самбо
Чемпионы мира по самбо
Тренеры СССР по самбо
Дзюдоисты СССР
Чемпионы Европы по дзюдо
Русские эмигранты третьей волны в США
Президенты Международной федерации самбо
Умершие от рака лёгкого